Абіси́нія, або Абіссинія () — країна в Африці.

 Ефіопська імперія
 Ефіопія